Sikuijivitterajik bezeichnet:
 Sikuijivitterajik (Bucht, Ammassalik, nördlich), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sikuijivitterajik (Bucht, Ammassalik, südlich) (Skade Vig), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland